Люшково — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в западной части района, в лесной местности, к югу от озера Кляже, в 16 км от райцентра и волостного центра — пгт Усвяты.

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Люшково вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Ссылки 
 Люшково на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района